Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 89-es, továbbá -es, 89A, 89E, illetve M89-es, M89A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

89E busz (Budapest)
89-es busz (Budapest, 1964–1994)megszűnt
89A busz (Budapest, 1972–1976)megszűnt
89A busz (Budapest, 1977–1980)megszűnt
-es busz (Budapest, 2006–2008)megszűnt

 89-es busz (Kaposvár)

89-es busz (Pécs, 2009–2014)megszűnt
89A busz (Pécs, 2009–2014)megszűnt
M89-es busz (Pécs, 1987–2009)megszűnt
M89A busz (Pécs, 1987–2009)megszűnt

 89-es busz (Szekszárd)